RP kan syfta på:

RP – nationalitetsmärke för motorfordon från Filippinerna
RP – en ögonsjukdom, se Retinitis pigmentosa.
r.p. –  en registrerad förening som antecknats i partiregistret i Finland, se registrerat parti
RP IF – en idrottsförening från Linköping